Osnovna šola Toneta Čufarja je ime več osnovnih šol, poimenovanih po Tonetu Čufarju:
 Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
 Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana
 Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Tone Čufar